Il toponimo Ostra può riferirsi a diverse località:

Ostra antica – città romana abbandonata
Ostra – comune italiano in provincia di Ancona
Ostra Vetere – comune italiano in provincia di Ancona
Ostra – comune della Romania nel distretto di Suceava

Con grafia simile
Ostrá – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Nymburk